

Еджвуд — місто, штат Флорида
 Еджвуд — місто, штат Індіана
 Еджвуд — місто, штат Айова
 Еджвуд — місто, штат Кентуккі
 Еджвуд — місто, штат Нью-Мексико
 Еджвуд — місто в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Еджвуд — місто, штат Техас
 Еджвуд — місто, штат Вашингтон
 Еджвуд — селище, штат Іллінойс
 Еджвуд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Еджвуд — переписна місцевість, штат Меріленд
 Еджвуд — переписна місцевість, штат Огайо
 Еджвуд — переписна місцевість в окрузі Нортамберленд, штат Пенсильванія